Con Marcello Catalano si può indicare:

 Marcello Catalano, attore
 Marcello Catalano, naturalista